CA, Inc. é uma empresa de software estadunidense, fundada em Nova Iorque por Charles Wang em 1976 sob a denominação Computer Associates International, Inc.. fabricante do Compilador da Linguagem de Programação Clipper versão 5.3, muito utilizado por programadores na década de 90.

Ligações externas 

 Site oficial

Empresas de informática dos Estados Unidos
Empresas fundadas em 1976